Salfi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Salfi (1857–1935), italienischer Maler
 Jim Salfi (* 1942), kanadischer Eishockeytrainer
 Kent Salfi (* 1971), US-amerikanisch-österreichischer Eishockeyspieler
 Mario Salfi (1900–1970), italienischer Entomologe